Dragovichtitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Драговищица) :
la Dragovichtitsa, rivière du sud-ouest de la Bulgarie, affluent de la Strouma ;
Dragovichtitsa, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Dragovichtitsa, village bulgare de l'obchtina de Kostinbrod, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).